Anwar is de transliteratie van twee Arabische namen die vrij veel voorkomen in de islamitische wereld: de mannelijke naam Anwar (أنور), wat "lichtgevend" betekent, en de vrouwelijke naam Anwār (أنوار), wat "een verzameling lichten" betekent. In Franstalige landen wordt de naam doorgaans getranslitereerd als Anouar. De naam komt als voornaam maar soms ook als achternaam voor.

Personen met de naam Anwar 
Gabrielle Anwar, Engels actrice
Joko Anwar, Indonesisch regisseur
Anwar Moore, Amerikaans atleet
Anwar Sadat, Egyptisch politicus
Anwar El Ghazi, Nederlands voetballer

Overig 
Anwar al Farkadain, een ster in het sterrenbeeld Kleine Beer

Jongensnaam
Meisjesnaam